

Sigle 
 SAME Deutz-Fahr  – azienda produttrice di macchine agricole
 Società di fatto  – società che sorge in virtù di un comportamento concludente non formalizzato
 Stochastic Discount Factor  – fattore di sconto stocastico
 Südtirol Digital Fernsehen  – emittente televisiva locale di lingua tedesca che ha sede nella provincia autonoma di Bolzano (Italia)
 Forze Democratiche Siriane – alleanza di milizie attive nella guerra civile siriana

Codici 
 SDF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Louisville, Kentucky, Stati Uniti
 sdf – codice ISO 639-3 della lingua sarli

Film 
 SDF Street Dance Fighters (You Got Served) – film del 2004 diretto da Chris Stokes